Wald der Erinnerung steht für:

 Wald der Erinnerung (Madrid), Gedenkort für die Todesopfer der Madrider Zuganschläge
 Wald der Erinnerung, Ehrenhain der Bundeswehr in Geltow, siehe Ehrenmale der Bundeswehr #Wald der Erinnerung.